Špinka může být:

v geografii
 Špinka (rybník) – rybník
 Špinka (potok) – potok

příjmení
 viz Špinka (příjmení)

 jiné
 cigareta (brněnský hantec), viz https://cs.wiktionary.org/wiki/cigareta